Om kärlek kan avse:

 Om kärlek, en alternativ titel till filmen En film om kärlek från 1987 i regi av Mats Arehn
 "Om kärlek", titelmelodin till filmen En film om kärlek, se "Som stormen river öppet hav"